IDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Indulkana (Australia)
idk- abbreviazione di "I don't know"
Idknow: Brazilian artist, class 1998, originally from San Sebastian a small village 3 hours from São Paolo, where she completed her bachelor degree and won various prizes, immediately her artworks were recognised for  boldness and sincerity in the heavy but fluid lines.
In the early 2019, she moved to Miami to study graphical design.